Стер Зеувс Эйанден 2009 года (нидерл. Ster Zeeuwsche Eilanden) — 12-я гонка Стер Зеувс Эйанден, женская многодневная шоссейная велогонка, которая проходила с 18 по 20 июня 2009 года в Нидерландах. Гонка была включена в Женский мировой шоссейный календарь UCI 2009 года. Гонка имеет категорию 2.2.

Участники

Маршрут 

Источник:

Ход гонки

Этап 1 

Маршрут первого этапа остался таким же, как и в предыдущие годы, и имел длину 7,1 км.
1-й этап Стер Зеувс Эйанден 2009 состоялся 18 июня 2009 года и представлял собой индивидуальную гонку с раздельным стартом, протяжённостью более 7 километров. Гонка проводилась на территории муниципалитета Флиссинген. Старт был дан недалеко от монументальной лестницы . Затем гонщики направились к дюнам Валхерена, а затем к бульвару Флиссинген. Через центр города гонщики достигли финиша, который был расположен перед ратушей.

Несмотря на то, что трасса индивидуальной гонки была очень короткой,  оторвалась на 5,5 секунд от занявшей второе место Лус Гюнневейк из команды Flexpoint. Женская команда Columbia-Highroad показала сильное коллективное выступление. Четыре гонщицы команды вошли в десятку лучших и пять — в топ-15.

Подруги Гюнневейк по команде — Ина-Йоко Тойтенберг,  и Эллен Ван Дейк финишировали четвёртой, пятой и седьмой соответственно, а  была тринадцатой.

«Я хорошо знала трассу и была мотивирована, потому что три года назад я выиграла на этой же трассе», — сказала Виллумсен после гонки. «Она была очень техничной, с большим количеством развязок и поворотов, к тому же довольно ветреной, так что знание этой трассы было определённо преимуществом. Никакой реальной тактики не было, просто нужно было выложиться на все 100 процентов и посмотреть, что получится».

Поскольку гонки начались рано вечером и закончились почти в 10 часов вечера, Виллумсен сказала, что это было долгое ожидание в течение дня: «Мы с Иной рано утром пошли на тренировку, а потом прошлись по магазинам, чтобы хоть как-то убить время. К счастью, ожидание гонки того стоило!».

Этап 2 

Места старта и финиша изменились по сравнению с предыдущими годами. В 2009 году в отличие от предыдущих лет финиш был организован не на Мекуриусвег, а на Индустривег, возле Taxicentrale Vlissingen. Длина трассы 113,9 км.

19 июня старт был дан на улице Лоскаде в Мидделбурге, перед зданием мэрии города. После этого гонщики отправились в путь вдоль Канал-дор-Валхерен. Затем маршрут проходил вдоль водохранилища Версе-Мер, где на гонщиков воздействовал ветер. Финиш этапа находился в Флиссингене на территории Taxi Centrale Vlissingen B.V.

Ина-Йоко Тойтенберг стала лидером генеральной классификации по результатам второго этапа.

«Мы пробовали много разных тактик во время этапа и в конце дня в итоге Ина лидировала, а Линда заняла второе место в общем зачёте. Для заключительного дня гонки в соревновании, где всегда побеждают секунды, а не минуты, это идеальный сценарий», — прокомментировала спортивный директор Columbia-Highroad, Петра Росснер.

«Мы пытались сохранить майку для Линды, заставив её уйти в соло-отрыв, но это не сработало, поэтому Ина пошла на это в промежуточных спринтах, чтобы получить несколько бонусных секунд. Она стала второй в одном промежуточном спринте и первой в другом, а Хантал [Белтман] тоже выиграла один из них. В итоге Ина заняла второе место и получила бонусные секунды, благодаря которым она смогла выйти в лидеры. Сегодня было очень ветрено, и пелотон разделился на две группы, но все пять наших гонщиков были впереди. Все они держались вместе, работали друг за друга и проделали отличную работу».

Росснер сказала, что авария на последнем километре сделала групповой спринт более сложным, чем обычно.

«Британская гонщица упала, и Ина, к счастью, смогла обойти её. Но если бы она не была так быстра в спринте, возможно, вместо второго места она была бы десятой».

Эллен Ван Дейк лидировала в номинации «Лучший молодой гонщик», Тойтенберг возглавила классификацию по очкам.

Этап 3 

По сравнению с предыдущими годами у третьего этапа было определено новое место старта и финиша: . В Весткапелле гонщики должны были совершить два финишных круга протяженностью более 16 км. Общая длина трассы составляет 134,7 км.

Последний этап состоялся 20 июня. Он стартовал на площади Маркт в Весткапелле. На этом маршруте гонщики преодолели восьмикилометровый шлюз между Норд-Бевеланд и Схувен-Дуйвеланд. Финиш и финальное награждение состоялись на площади Маркт в Весткапелле.

На заключительном этапе гонки женская команда Columbia-Highroad заняла все три первых места в общем зачёте. Гонку во второй год подряд выиграла Ина-Йоко Тойтенберг, одержав свою восемнадцатую победу в сезоне. Второй стала Хантал Белтман, отстав всего на три секунды, а победительница пролога, Линда Виллумсен, стала третьей с 11-секундным отставанием.

Columbia-Highroad также заняла первое место в командном зачете, а Тойтенберг стала лучшим гонщиком как в промежуточных спринтах, так и в зачёте по очкам.

«Это была типично сложная голландская гонка, в которой нужно всё время быть впереди и все время быть начеку», — прокомментировала Тойтенберг. «На последнем этапе всё было хорошо. Хантал ушла в отрыв, что было здорово, потому что она выиграла бы общий зачет, так что нам не нужно было преследовать. Честно говоря, я бы предпочла не побеждать в промежуточных спринтах, потому что эти спринты означали много работы на этапе, но я должна была их пройти. Это был тяжёлый этап, очень ветрено, были и очень поздние финиши, но я справилась и смогла одержать победу».

«Все три места на подиуме — это знак того, как хорошо вся наша команда работала вместе», — прокомментировала спортивный директор Columbia-Highroad, Петра Росснер. «Например, Хантал была в отрыве из четырёх гонщиков на последних десяти километрах, и хотя Линда и Ина знали, что их шансы на победу в общем зачёте исчезнут, если Хантал получит хороший отрыв, они всё равно поддерживали её».

Лидируя после пятницы, Тойтенберг столкнулась с многочисленными атаками на заключительном 134-километровом этапе гонки, стартующем и финиширующем в Весткапелле.

«Это был совсем не простой этап, длинный и с большим количеством движений», — сказала Росснер. «Наконец, нам удалось занять все три первых места. Это действительно исключительный результат».

Лидеры классификаций

Итоговое положение

См. также 
 2009 год в женском шоссейном велоспорте

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Велогонки среди женщин